Мареко:

 Мареко — язык в Эфиопии.
 Мареко — округ в Эфиопии.
 Сандро Мареко — аргентинский шахматист.